Rzeczywistość – potoczne określenie świata realnego

Tytuły 
 Rzeczywistość – obraz Jacka Malczewskiego z 1908 
 Rzeczywistość – polski film z 1960 roku 
 Rzeczywistość – autobiograficzna powieść Jerzego Putramenta
 „Rzeczywistość” – polski tygodnik społeczno-polityczny
 Kluby Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość”, przekształcone w Stowarzyszenie „Rzeczywistość” – polskie stowarzyszenie polityczne o charakterze narodowo–komunistycznym założone w 1981 (pod kierunkiem Tadeusza Grabskiego), rozwiązane w 1983

Zobacz też 
 Rzeczywistość rozszerzona
 Rzeczywistość wirtualna
 Rzeczywistość społeczna